Nagara – fiume del Giappone
 Architettura Nagara – stile architettonico dei templi indù
 Nagara – cittàdina del Giappone nella prefettura di Chiba
 Nagara – incrociatore della marina imperiale giapponese
 Nagara – strumento musicale